Dan Sweeney – giocatore di baseball statunitense
Dan Sweeney – nuotatore irlandese